Вильямайор-де-Га́льего (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сарагоса. Занимает площадь 93 км². Население — 2888 человек (на 2010 год). Расстояние — 4 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы
Города Сарагосы